Kandelaberkoralle bezeichnet:

 Dendrogyra cylindricus, eine Steinkoralle (Scleractinia) aus der Karibik,
 Verzweigte Becherkoralle (Artomyces pyxidatus), eine Totholz besiedelnde Pilzart.